Shout It Out kan avse:

 Shout It Out (David Lindgren-låt) – låt av David Lindgren
 Shout It Out (album) – album av musikgruppen Hanson
 Shout It Out (låt av Mariette) – en låt från 2020 skriven av Thomas G:son, Cassandra Ströberg, Alex Shield och Mariette Hansson
 Shout It Out (singel) – en sång från 2012 skriven av Fernando Fuentes och Tony Nilsson
 Shout It Out Loud – en låt av KISS från deras fjärde studioalbum, Destroyer (1976)